Olaus Jonæ, latinisering av Olof Jonsson, kan avse:
Olaus Jonæ Gevaliensis
 Olaus Luth
 Olaus Ekman

Se även
 Olof Jonsson